Corto Maltese est un personnage de fiction créé par l'auteur de bande dessinée italien Hugo Pratt pour son œuvre chorale La Ballade de la mer salée, publiée en Italie de 1967 à 1969. Cet aventurier a donné son nom à :
 Corto Maltese, série reprenant ce personnage animée par Pratt jusqu'en 1991 et reprise par Juan Díaz Canales et Ruben Pellejero en 2015 ;
 Corto Maltese, mensuel italien de bande dessinée et de reportage dont Milano Libri a publié 118 numéros entre 1983 et 1993 ;
 Corto Maltese, périodique franco-belge de bande dessinée et de voyage dont Casterman a publié 22 numéros entre 1985 et 1989 ;
 Corto Maltese, pays fictionnel de l'univers DC créé par Frank Miller en 1986.